Водяновский — название населённых пунктов в России:

 Водяновский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Водяновский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.